Gianluca de Castro Petecof (14. November 2002 in São Paulo) ist ein brasilianischer Automobilrennfahrer der aktuell in der Stock Car Pro Series aktiv ist.

Karriere 
Im alter von acht Jahren begann Petecof mit dem Kartsport und gewann einige brasilianische Meisterschaften.

2018 bestritt Petecof die Deutsche und die Italienische Formel-4-Meisterschaft für das Prema Powerteam. In Italien wurde er mit fünf Podien Gesamt-Vierter, in Deutschland Gesamt-Zehnter. In der Saison 2019 bestritt er erneut im Prema Powerteam beide Meisterschaften. Mit vier Siegen wurde Petecof Vizemeister in Italien, nur geschlagen von Dennis Hauger. In Deutschland erreichte er Gesamtrang fünf.

Weiterhin für das Prema Powerteam bestritt Petecof 2020 neben Jamie Chadwick, Oliver Rasmussen und Arthur Leclerc die Formula Regional European Championship. Im letzten Rennen der Saison sicherte er sich den Titel vor Teamkollegen Leclerc mit 16 Punkten Vorsprung.

In der Saison 2021 ging Petecof neben Ralph Boschung für Campos Grand Prix in der FIA-Formel-2-Meisterschaft an den Start. Nach sechs Rennen musste er wegen Geldmangel die Meisterschaft verlassen.

2022 stieg er Vollzeit in die Stock Car Pro Series neben Rubens Barrichello ein.

Von 2017 bis 2021 war Petecof Mitglieder der Ferrari Driver Academy.

Statistik

Karrierestationen 
 2010–2017: Kartsport
 2018: Italienische Formel 4 (Platz 4)
 2018: Deutsche Formel 4 (Platz 10)
 2019: Italienische Formel 4 (Platz 2)
 2019: Deutsche Formel 4 (Platz 5)
 2020: Formula Regional European Championship (Platz 1)
 2021: FIA-Formel-2-Meisterschaft (Platz 27)
 2021: Formula Regional European Championship (Platz 22)
 2022: Stock Car Pro Series (Platz 27*)

Einzelergebnisse in der Italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Stock Car Brasil

Weblinks

Einzelnachweise 

Brasilianer
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Rennfahrer (Brasilien)